UK Championship 1996 var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 15 november och 1 december 1996 i Preston, England. Stephen Hendry vann turneringen efter att ha slagit John Higgins i finalen med 10-9.

Resultat

Final
I finalen ledde Hendry med 8-4. Higgins vann fem raka frames och vände till 9-8, men Hendry vann de två sista framen utan att släppa en enda poäng.

Huvudturnering
I turneringen deltog 64 spelare. Nedan visas resultaten från och med andra omgången. I första omgången slogs bland andra Ronnie O'Sullivan, Jimmy White och Peter Ebdon ut.

Källor

Externa länkar
WWW Snooker

1996 i Storbritannien
Snookersäsongen 1996/1997
1996